Röcke ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Röcke (* 1978), deutsche Soziologin 
 Heinrich Röcke (1914–2006), deutscher Architekt und Hochschullehrer an der TU Braunschweig 
 Matthias Röcke, deutscher Journalist und Sachbuchautor
 Werner Röcke (1944–2022), deutscher Literaturwissenschaftler

Röcke bezeichnet:

 Röcke (Bückeburg), Ortsteil von Bückeburg, Deutschland

Siehe auch:
 Rock
 Rögge
 Røkke